Poniżej znajduje się lista odcinków serialu telewizyjnego Young & Hungry – emitowanego przez amerykańską stację telewizyjną  ABC Family od 25 czerwca 2014 roku do 25 lipca 2018 roku. Powstało 5 serii, które łącznie składają się z 71 odcinków. W Polsce serial nie był emitowany.

Sezon 1 (2014)

Sezon 2 (2015) 
29 września 2014 roku, stacja ABC Family zamówiła 2 sezon serialu. 25 marca 2015 roku został wyemitowany pierwszy odcinek drugiego sezonu.

Odcinek specjalny (2015)

Sezon 3 (2016) 
20 sierpnia 2015 roku, stacja ABC Family zamówiła 3 sezon serialu.

Sezon 4 (2016) 
7 marca 2016 roku, stacja Freeform ogłosiła zamówienie 4 sezon serialu.

Sezon 5 (2017-2018)

Przypisy 

Young & Hungry